Rosenblatt ou Rosenblat (littéralement, pétale de rose) est un nom de famille d'origine germanique/ashkénaze notamment porté par :

ordre alphabétique
 Ángel Rosenblat (1920-1984), philologue vénézuélien d'origine polonaise ;
 Barbara Rosenblat (née en 1950), actrice britannique ;
 Béatrice Rosenblatt (née en 1977), actrice franco-américaine ;
 Frank Rosenblatt (1928-1971), psychologue américain ;
 Herman Rosenblat (1929-2015), écrivain américain d'origine polonaise ;
 Joe Rosenblatt (1933-2019), poète et artiste canadien ;
 Louise Rosenblatt (1904-2005), philosophe américaine ;
 Marcel Rosenblatt (1908-1973), homme politique français ;
 Stéphane Rosenblatt (né en 1959), journaliste belge ;
 Yossele Rosenblatt (1882-1933), chantre juif (hazzan) et compositeur américain.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif

he:רוזנבלט